Нахлёстово — деревня в Свердловском районе Орловской области. Входит в состав Котовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на берегу реки Пирожково.

Уличная сеть представлена тремя объектами: улица Лётчика Леонова, Береговая улица и улица Лётчика В. Н. Леонтьева.

Географическое положение: в 2 километрах от районного центра — посёлка городского типа Змиёвка, в 40 километрах от областного центра — города Орёл и в 355 километрах от столицы — Москвы.

Население

Известные жители 
6 июня 1904 года в деревне родился Борис Захарович Сучков, советский военный деятель, полковник (1942 год).

Транспорт 
Поселковые (сельские) дороги.

Ссылки 
Нахлёстово на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Свердловского района (Орловская область)